Бейя

 Бейя — месторождение золота в Китае.
 Бейя, Беджа () — вилайет на севере Туниса.
 Бейя, Беджа  ()  — город в Тунисе.